Chapelle des Templiers peut désigner :
 Chapelle  templière de Clisson à Clisson en Loire-Atlantique ;
 Chapelle templière de Nouvion-et-Catillon dans l'Aisne.
 Chapelle templière de Metz en Lorraine.

Templière
~